Валківська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Валківська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район